Jour des morts (wörtlich: „Tag der Toten“), die französische  Bezeichnung für Allerseelentag, steht für:

 Tag der Toten, ein Fest, das die Toten feiert, insbesondere in Mexiko, auch in der Karibik
 Le jour des morts, ein Gemälde von Jules Bastien-Lepage